Обри Виктор Клэппер (; 9 февраля 1907, Ньюмаркет — 20 января 1978, Питерборо) — канадский хоккеист и тренер, в качестве игрока трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» (1929, 1939, 1941).

Карьера

Игровая карьера 
Начинал карьеру как правый нападающий, перейдя в клуб НХЛ «Бостон Брюинз» в своём первом сезоне ярко проявил себя. В сезоне 1928/29 он составил знаменитую тройку нападения «Брюинз» вместе с Куни Вэйландом и Датчем Гейнором, которую за результативность была названа «Динамитная линия», которая внесла огромный вклад в успех «Брюинз», выигравший по итогам сезона первый в истории клуба Кубок Стэнли. В следующем сезоне его результативность резко выросла, когда он забросил за сезон 41 шайбу, заработав при этом 61 очко, войдя в тройку лучших бомбардиров НХЛ по итогам сезона.

После распада знаменитой тройки из-за перехода игроков в другие команды НХЛ, в 1932 году Клэппер стал капитаном «Брюинз», оставшись в этой должности до 1938 года, пока его не сменил вернувшийся в клуб Куни Вейланд. В том же году он стал защитником, составив пару игроков обороны вместе с Эдди Шором, которая стала одной из сильнейших в НХЛ в то время. В составе «Брюинз» ещё дважды в 1939 и 1941 году он выигрывал Кубок Стэнли, при этом три раза подряд входя в Первую команду звёзд по итогам сезона.

Клэппер играл в НХЛ за «Брюинз» в течение следующих пяти сезонов, выходя дважды в 1943 и 1946 году до Финалов Кубка Стэнли, в которых «Брюинз» проигрывали. Клэппер завершил карьеру из-за старых травм по ходу сезона 1946/47 в возрасте 40 лет, являясь в то время лидером по количеству сыгранных матчей в НХЛ.

Тренерская карьера 
В течение четырёх сезонов с 1945 по 1949 годы был главным тренером «Бостон Брюинз», являясь также и игроком команды.

С 1959 по 1960 год работал главным тренером «Баффало Байзонс».

Признание 
12 февраля 1947 года его номер «5» был навечно изъят из обращения «Брюинз» и в тот же день он был принят в Зал хоккейной славы.

Смерть 
Скончался 20 января 1978 года в возрасте 70 лет от осложнений после инсульта, который перенёс в 1973 году.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные правые нападающие
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Бостон Брюинз»
Обладатели Кубка Стэнли
Зал славы хоккея с шайбой
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Бостон Брюинз»
Умершие от инсульта